Араужо — фамилия.

Известные носители:
 Араужо, Арналду душ Рейш (1913—1988) — первый индонезийский губернатор Восточного Тимора.
 Араужо, Винисиус (род. 1993) — бразильский футболист, нападающий клуба «Крузейро».
 Араужо, Владимир (род. 1989) — бразильский футболист, вратарь, выступающий за клуб «Сантос».
 Араужо, Жозе Карлос да Кошта (1962—2009) — бразильский футболист, играл на позиции вратаря.
 Араужо, Леонардо (род. 1969) — бразильский футболист, полузащитник.
 Араужо, Северино (1917—2012) — бразильский кларнетист, композитор, дирижёр.
 Араужо, Таис (род. 1978) — бразильская актриса.
 Араужо, Энрике (род. 2002) — португальский футболист, нападающий.

См. также 
 Араужо Виана, Кандидо Жозе де (1793—1875) — бразильский политик, государственный деятель.
 Араужо Порту-алегре, Мануэль де (1806—1879) — бразильский поэт, живописец и архитектор, барон.
 Араухо